Henk Temming (voetballer) (1923), Nederlands voetballer en ondernemer
 Henk Temming (zanger) (1951), Nederlands zanger, componist, tekstschrijver, muziekproducent en stemacteur (zoon van voetballer Henk Temming)
Mosje Temming (1940-2008), Nederlands voetballer en huisschilder (neef van voetballer Henk Temming)